Кели Ен Ху () је америчка глумица, рођена 13. фебруара 1968. године у Хонолулуу (Хаваји).

Филмографија 

|-
| 2005. || || -{Underclassman}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Librarian: Quest for the Spear}- || || 
|-
| 2003. || Икс-људи 2 || -{X2: X-Men United}- || || 
|-
| 2003. || Од колевке до гроба || -{Cradle 2 The Grave}- || || 
|-
| 2002. || Краљ Шкорпион || -{The Scorpion King}- || || 
|-
| 1996. || || -{Star Command}- || || 
|-
| 1996. || || -{No Way Back}- || || 
|-
| 1995. || || -{Strange Days}- || || 
|-
| 1993. || || -{Surf Ninjas}- || || 
|-
| 1991. || || -{Harley Davidson And The Marlboro Man}- || || 
|-
| 1991. || Дорси || -{The Doors}- || || 
|-
| 1989. || Петак тринаести 8: Џејсон осваја Менхетн || -{Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan}- || Ева Ватанабе || прва улога
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1968.
Америчке глумице
Амерички гласовни глумци
Биографије живих особа